Mahlke ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Mahlke (1914–1988), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Schauspiellehrerin
 Hans Mahlke (1889–1959), deutscher Violinist, Bratschist und Musikpädagoge
 Heinrich Mahlke (1851–1921), deutscher Politiker, MdR
 Helmut Mahlke (1913–1998), deutscher Luftwaffenoffizier
 Inger-Maria Mahlke (* 1977), deutsche Schriftstellerin
 Kirsten Mahlke (* 1972), deutsche Romanistin
 Vera Mahlke (1913–1982), deutsche Tänzerin und Choreografin